Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 542 dans le monde.

 RS-542 au Brésil
 Route régionale 542 en Finlande
 Route nationale 542 en France